Се́рхио Каме́льо Пе́рес (; род. 10 февраля 2001) — испанский футболист, нападающий клуба «Райо Вальекано».

Клубная карьера 
Серхио Камельо присоединился к молодёжной команде «Атлетико Мадрид» в 2009 году, в возрасте восьми лет.

Его дебют за резервную команду состоялся 23 сентября 2018 года в матче Сегунды Б против , тогда Камельо вышел на замену во втором тайме и сравнял счёт.

За основную команду «матрасников» в Примере он впервые 18 мая 2019 года, выйдя на замену в перерыве вместо Томаса Парти, и сравнял счёт в выездном матче против «Леванте», став тем самым первым игроком, родившийся в XXI веке, забившим за «Атлетико».

26 ноября 2020 года Серхио дебютировал в Лиге чемпионов УЕФА в матче против московского «Локомотива».

31 августа 2021 года был отдан в аренду на сезон 2021/22 в клуб «Мирандес». По окончании сезона стал пятым лучшим бомбардиром  Второго дивизиона Испании по футболу 2021/2022.

3 августа 2022 перешёл на правах годичной аренды в мадридский Райо Вальекано. 13 августа дебютировал за Райо в матче первого тура Чемпионата Испании против Барселоны.

Карьера в сборной 
Серхио вызывался в юношеские сборные Испании различных возрастов.

Достижения 
Атлетико Мадрид
 Чемпион Испании: 2020/21

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Атлетико Мадрид B»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Мирандес»
Игроки ФК «Райо Вальекано»